Шницель по-гольштейнски (шницель «Гольштейн», ) — шницель из телятины, сервированный с яичницей-глазуньей, копчёным лососем, сардинами в масле, каперсами и поджаренным белым хлебом. В качестве гарнира обычно подают жареный картофель, варёную свёклу и маринованные огурцы. Изначально блюдо берлинской кухни, в настоящее время перешёл в ранг классики европейской кухни, а немецкий гастрософ Эрвин Зайц считает его предвестником современного фингерфуда.

Согласно не имеющей подтверждения легенде, тайный советник барон Фриц фон Гольштейн, вечно спешащий постоянный клиент берлинского ресторана «Борхардт», делал заказ следующим образом: «Закуску и мой шницель, быстро, быстро!», — и повару приходилось сервировать всё сразу в одно блюдо. В своей книге «Портрет элегантного мужчины» барон Герман фон Элькинг, служивший до Первой мировой войны в Берлине в звании гвардейского лейтенанта, утверждал, что шницель по-гольштейнски в его «борхардтовском» роскошном варианте придумал сам «серый кардинал» Гольштейн, равнодушный к любым радостям жизни, кроме гастрономических. В «Борхардте» шницель сервировали Гольштейну со всем изяществом: с глазуньей в обрамлении сардин, зелёной фасолью и тщательно отобранными шампиньонами, треугольными бутербродами из белого хлеба с чёрной икрой, мясом омара, сёмгой и сардинами в масле. В действительности региональный рецепт телячьего шницеля по-гольштейнски, сервированного с глазуньей и сардинами, встречается в немецких поваренных книгах в конце XIX века, в частности в «Практической поваренной книге» 1908 года Генриетты Давидис, а его название связано не с бароном, а с регионом Гольштейн.

По классическому рецепту телячий шницель в мучной панировке обжаривают на сливочном масле, сверху кладут яичницу и посыпают каперсами. К шницелю подают гренки в форме небольших ломтиков обжаренного белого хлеба с лососем, сардинами или хамсой. В других вариантах шницеля по-гольштейнски подают гренки с икрой и фасолью в качестве гарнира.

Примечания

Литература 
 
 Petra Foede: Wie Bismarck auf den Hering kam. Kulinarische Legenden. Kein & Aber, Zürich 2009, ISBN 978-3-03-695268-0, S. 194—197.
 Schnitzel Holstein, In: Barbara Otzen, DDR Kochbuch, Komet Verlag, Köln 2010, S. 112, ISBN 9783898365161
 Richard Hering, Walter Bickel (Hrsg.): Herings Lexikon der Küche. 18. überarbeitete Auflage. Fachbuchverlag Dr. Pfanneberg, & Co., Gießen 1978, ISBN 3-8057-0218-3, S. 421

Ссылки 
 How the Holstein Schnitzel Got His Name

Блюда из телятины
Берлинская кухня
Кухня Шлезвиг-Гольштейна
Культура Гольштейна
Блюда по алфавиту